Кюренг-Ат () — село в Намском улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Искровского наслега. Население —  чел. (), большинство — якуты .

География 
Село расположено в пределах Центрально-Якутской равнины, в долине Энсиэли, у озера Кюренг-Ат. Расстояние до улусного центра — села Намцы — 26 км..

 Климат
Средняя температура января −42 °C, июля +17…+18 °С. Осадков выпадает около 200—250 мм в год.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 98 % от общей численности населения в 199 чел..

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство) и возделывание зерновых культур.

Учреждения здравоохранения и торговли.

Газ

С 22 июня 2022 работает 4G Beeline.

Транспорт 
Через село проходит местная автодорога Намцы — Ергёлёх.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Намского улуса